DNSAP može biti kratica za:

Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti - Danska nacistička stranka
Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei - austrijska nacistička, svenjemačka stranka u 20. stoljeću

Kratice